Gmina Boone (hrabstwo Dallas)
 Gmina Boone (hrabstwo Hancock)